Lefkada kan syfta på:

Grekland 

 Lefkas, ö, Joniska öarna, 
 Lefkas (perifereiakí enótita) – regiondel
 Lefkas (prefektur), tidigare prefektur, Joniska öarna, 
 Dimos Lefkada, kommun, Joniska öarna, Lefkas, 
 Lefkáda (prefekturhuvudort i Grekland), Joniska öarna, Lefkas, 
 Levkás (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis,